Bank of America Tower – wieżowiec w Jacksonville
 Bank of America Tower – wieżowiec w Miami
 Bank of America Tower – wieżowiec w Nowym Jorku
 Bank of America Tower – wieżowiec w Seattle
 Bank of America Tower – wieżowiec w Tampie